Linje 4 kan referera till
Linje 4 (Paris metro)
Linje 4 (Pekings tunnelbana)